Die 183. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  183. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  183. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  183. Schützendivision (Sowjetunion), 1941 bei der 27. Armee (Rote Armee)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern